Uggla kan syfta på:

 Uggla – en ordning fåglar, se Ugglefåglar
 Uggla – en familj inom ordningen ugglefåglar, se Ugglor
 Uggla (ätt) – en svensk frälseätt och personer med efternamnet
 Uggla (Nalle Puh) – en figur i böckerna om Nalle Puh av A.A. Milne

Se även
af Ugglas – adelsätt
 Ugglan (olika betydelser) – flera betydelser